Shizhong Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shizhong (socken i Kina, Chongqing), 
 Shizhong Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar